Kamjordkrypare (Oryidae) är en familj av mångfotingar. Kamjordkrypare ingår i ordningen jordkrypare, klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oryidae 45 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Jordkrypare